

Biologia 
 Lycia (gênero) - gênero de mariposas (traças) da família Geometridae.
 Lycia alpina - espécie do gênero Lycia.
 Lycia hirtaria - espécie do gênero Lycia.
 Lycia pomonaria - espécie do gênero Lycia.

História e geografia 
 Lícia - a ortografia latina de Lícia, região da Anatólia e província romana, era Lycia
 Lícia e Panfília - a ortografia latina de Lícia e Panfília, província romana (74–325) criada por Vespasiano na Anatólia, era Lycia et Pamphylia

Personalidades 
 Lycia Naff (1962) - atriz e jornalista norte-americana.
 Lycia Trouton - artista norte-irlandesa.
 Lycia Barros - escritora cristã brasileira.

Outros 
 Lycia - uma banda de darkwave norte-americana.

Ver também 
 Lícia (desambiguação)
 Lyciasalamandra